Technicolor steht für:

 Technicolor (Verfahren), Verfahren zur Herstellung von Farbfilmen
 Technicolor (Filmunternehmen), ursprünglich eigenständiges Unternehmen und Erfinderin des Technicolor-Verfahrens, aufgegangen im Thomson-Konzern (heute ebenfalls Technicolor)
 Technicolor (Konzern), französisches Elektronikunternehmen, vormals Thomson; u. a. Hersteller von Kabelmodems und anderen Netzwerkgerätschaften
 Technicolor (Physik), physikalische Theorie
 Technicolor Rainbow, Dokumentensammlung der einzelnen Sicherheitsstandards des US-Verteidigungsministeriums

Technicolour steht für:

 Technicolour, Lied von Montaigne